Tiger ima več pomenov:
 tiger - velika mačka
tasmanski tiger - izumrla vrsta vrečarjev
 Eurocopter EC Tiger - helikopter
 Pz.Kpfw. VI - tank, poimenovan tudi tiger

Glej tudi 

 TIGR
osebno ime Tigran